Чемпионат мира по регбилиг (регби-13) — крупнейшее международное соревнование по данному виду спорта среди мужских сборных команд. Проводится Международной федерацией регбилиг. Впервые чемпионат мира был проведён во Франции в 1954 году. С тех пор разыгрывался нерегулярно. Последний розыгрыш датируется 2017 годом.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка мира
 Сайт BBC, история чемпионата мира (1954—2000)

Чемпионаты мира по регбилиг